Raron steht für:
 Raron, politische Gemeinde im Kanton Wallis, Schweiz
 Bezirk Raron, früherer Bezirk im Kanton Wallis, Schweiz
 Raron (Adelsgeschlecht), Schweizer Adelsgeschlecht

Raron ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich I. von Raron († 1271), Bischof von Sitten
 Heinrich II. von Raron, Bischof von Sitten
 Peter von Raron, Freiherr von Raron
 Petermann von Raron († 1479), Freiherr, Herr zu Toggenburg und der letzte Vertreter der Freiherren von Raron
 Wilhelm (III.) von Raron († 1451), Fürstbischof von Sitten